Le procédé mathématique du changement de variable a deux significations apparentées, mais qui s'appliquent dans des situations différentes :

 en calcul différentiel et intégral, dans le domaine de l'analyse, changement de variable, une technique d'intégration de base ;

 en algèbre, changement de variable, un procédé utilisé pour simplifier des expressions algébriques.